Beistein ist der Name folgender Orte:

 Beistein (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil der Gemeinde Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Beistein (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark